Аттар () — арабское имя, происходит от глагола «'тр» — «приятно пахнуть», как имя нарицательное обозначает аптекаря или продавца благовониями, является однокоренным со словом «утр» — духи. По написанию наиболее близко с именем Утарид (Меркурий).

 Аттар (1145/1146—1221) — персидский суфийский поэт, автор многочисленных поэм и стихотворений.
 Аттар, Наджах (род. 1933) — сирийский политик, государственный деятель, первая женщина-политик в Сирии.
 Хаим бен Атар — раввин марокканского происхождения.
 Аттар-Киттах — царь Элама, правил приблизительно в 1310—1300 годах до н. э.
 Алауддин Аттар  (ум. 1400) — исламский религиозный деятель, шейх тариката Накшбанди.

Прочее 
 Аттар — эфирное масло, полученное из растений.

См. также 
 Атар (значения)